

Lieux 
 Sarnia, nom romain de l'île de Guernesey ;
 Sarnia, ville canadienne du sud-ouest de l'Ontario :
 Gare de Sarnia, sa gare ;
 Sarnia—Lambton, circonscription électorale en Ontario.

Œuvres 
 Sarnia Chérie, hymne de l'île de Guernesey composé et écrit en 1911 ;
 Sarnia, roman d'Hilary Ford publié en 1975 ;
 Sarnia, roman de G.B. Edwards publié en 1981.